Равкин — еврейская фамилия.

Известные носители:

 Равкин, Захар Ильич (1918—2004) — советский педагог, профессор.
 Равкин, Юрий Соломонович (род. 1937) — советский и российский орнитолог, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ.